Большая Тархановка — посёлок в Шенталинском районе Самарской области в составе сельского поселения Артюшкино.

География 
Находится у реки Большая Тарханка на расстоянии примерно 2 километра по прямой на северо-запад от районного центра станции Шентала.

История 
Основан в 1760-х — 1770-х годах.

Население 
Постоянное население составляло 68 человек (чуваши 63 %, русские 35 %) в 2002 году, 80 в 2010 году.

Примечания 

Населённые пункты Шенталинского района